Форт-Уильям:

 Форт-Уильям — населённый пункт в Шотландии.
 Форт-Уильям — населённый пункт в Канаде.
 Форт-Уильям — прежнее название города Кальку́тта на востоке Индии